Philippe, prieur de Lièpvre de 1133 à 1142 est cité par la Revue d'Alsace (1859, p. 21). Il est aussi mentionné par Jules Tardif dans les cartons des rois, p. 251, et dans une charte du  qui se trouve aux Archives nationales sous la côte L 1396 qui mentionne la restitution des dîmes d'Hinegomaresheim faites au prieuré de Lièpvre.

Références

Liens externes
 
 
 

Prieur du XIIIe siècle